Buriano (Castiglione della Pescaia), een plaats in de Italiaanse gemeente Castiglione della Pescaia
Buriano (Montecatini Val di Cecina), een plaats in de Italiaanse gemeente Montecatini Val di Cecina
Buriano (Quarrata), een plaats in de Italiaanse gemeente Quarrata